Wertheimer est un patronyme porté par :

(classement par ordre chronologique de naissance)
 Samson Wertheimer (1658- 1724), banquier et rabbin autrichien
 Theodor Wertheim (1820-1864), chimiste autrichien
 Joseph Wertheimer (1833-1908), rabbin français
 Asher Wertheimer (1844-1918), marchand d'art à Londres
Émile Wertheimer (1852-1924) professeur de physiologie
 Max Wertheimer (1880-1943), psychologue allemand 
 Pierre Wertheimer (1888-1965), homme d'affaires français 
 Pierre Wertheimer (1892-1982), neurochirurgien lyonnais
 Haim Ernst Wertheimer (1893-1978), biochimiste israélien
 Stefan Wertheimer (1926-), industriel et homme politique israélien
 Jean Wertheimer (1933-1999), psycho-gériatre suisse
 François Wertheimer (1947-), auteur-compositeur-interprète français 
 Alain Wertheimer (1948-), homme d'affaires français 
 Gérard Wertheimer (1950-), homme d'affaires français

Pages connexes 
 Famille Wertheimer
 Portraits de la famille Wertheimer

Patronyme germanique
Patronyme juif